

Messico
Guadalcázar – municipalità dello stato di San Luis Potosí

Spagna
Guadalcázar – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia